Сапарева-Баня () — община в Болгарии. Входит в состав Кюстендилской области. Население составляет 8438 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр — город Сапарева-Баня.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Овчарци
 село Ресилово
 город Сапарева-Баня
 село Сапарево

Общины Кюстендилской области